Шиха Уберой (; родилась 5 апреля 1983 года в Бомбее, Индия) — индийская теннисистка.
 Победительница 6 турниров ITF (3 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Шиха — одна из пяти дочерей Махеша и Мадхи Уберой. Её старшую сестру зовут Дия, а трёх младших — Неха, Никита и Нимита. Вся семья играет в теннис (отец семейства некогда профессионально играл в его настольную разновидность), но до профессионального спорта доросли лишь Шиха и Неха.

Уроженка Бомбея впервые пришла в теннис в шесть лет. После короткой карьеры в юниорском туре Неха училась в Принстонском университете и играла за него в NCAA. Любимое покрытие — хард.

Индианка говорит на хинди, английском и испанском языках.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (3)

Победы (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Ссылки 
 Сайт сестёр Уберой 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1983 году
Родившиеся 5 апреля
Родившиеся в Мумбаи
Теннисисты Индии
Теннисисты США
Выпускники Принстонского университета